I skibsterminologien betyder "at have bakstørn" at vaske op, gøre rent om læ. Også om den mand hvis tur det er at gøre dette.

Eksterne henvisninger

Skibsterminologi